Di seguito una lista di asteroidi dal numero 425001 al 426000 con data di scoperta e scopritore.

425001-425100 

|-
|425001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425002 - ||  ||  || CSS
|-
|425003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425004 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|425005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425009 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|425010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425011 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|425012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425023 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|425024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425041 - ||  ||  || OAM
|-
|425042 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|425043 - ||  ||  || OAM
|-
|425044 - ||  ||  || CSS
|-
|425045 - ||  ||  || CSS
|-
|425046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425048 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|425049 - ||  ||  || OAM
|-
|425050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425051 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|425052 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|425053 - ||  ||  || OAM
|-
|425054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425057 - ||  ||  || CSS
|-
|425058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425060 - ||  ||  || CSS
|-
|425061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425066 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|425067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425073 - ||  ||  || CSS
|-
|425074 - ||  ||  || CSS
|-
|425075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425084 - ||  ||  || CSS
|-
|425085 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|425086 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|425087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425100 - ||  ||  || LINEAR
|}

425101-425200 

|-
|425101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425118 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425122 - ||  ||  || OAM
|-
|425123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425130 - ||  ||  || CSS
|-
|425131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425132 - ||  ||  || CSS
|-
|425133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425134 - ||  ||  || CSS
|-
|425135 - ||  ||  || CSS
|-
|425136 - ||  ||  || CSS
|-
|425137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425139 - ||  ||  || CSS
|-
|425140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425148 - ||  ||  || CSS
|-
|425149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425153 - ||  ||  || CSS
|-
|425154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425159 - ||  ||  || CSS
|-
|425160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425161 - ||  ||  || CSS
|-
|425162 - ||  ||  || CSS
|-
|425163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425164 - ||  ||  || CSS
|-
|425165 - ||  ||  || OAM
|-
|425166 - ||  ||  || Jarnac
|-
|425167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425172 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|425173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425174 - ||  ||  || Ryan, W. H.
|-
|425175 - ||  ||  || Levin, K.
|-
|425176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425193 - ||  ||  || CSS
|-
|425194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425195 - ||  ||  || CSS
|-
|425196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425197 - ||  ||  || CSS
|-
|425198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

425201-425300 

|-
|425201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425210 - ||  ||  || CSS
|-
|425211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425225 - ||  ||  || CSS
|-
|425226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425235 - ||  ||  || Fratev, F.
|-
|425236 - ||  ||  || CSS
|-
|425237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425243 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425247 - ||  ||  || OAM
|-
|425248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425255 - ||  ||  || CINEOS
|-
|425256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425278 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|425279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425286 - ||  ||  || CSS
|-
|425287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425291 - ||  ||  || OAM
|-
|425292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425297 - ||  ||  || OAM
|-
|425298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425300 - ||  ||  || Bickel, W.
|}

425301-425400 

|-
|425301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425311 - ||  ||  || CSS
|-
|425312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425313 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|425314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425317 - ||  ||  || CSS
|-
|425318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425330 - ||  ||  || CSS
|-
|425331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425333 - ||  ||  || CSS
|-
|425334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425335 - ||  ||  || CSS
|-
|425336 - ||  ||  || WISE
|-
|425337 - ||  ||  || WISE
|-
|425338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425339 - ||  ||  || WISE
|-
|425340 - ||  ||  || WISE
|-
|425341 - ||  ||  || WISE
|-
|425342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425345 - ||  ||  || WISE
|-
|425346 - ||  ||  || WISE
|-
|425347 - ||  ||  || WISE
|-
|425348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425350 - ||  ||  || WISE
|-
|425351 - ||  ||  || WISE
|-
|425352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425353 - ||  ||  || CSS
|-
|425354 - ||  ||  || WISE
|-
|425355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425357 - ||  ||  || WISE
|-
|425358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425359 - ||  ||  || WISE
|-
|425360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425361 - ||  ||  || CSS
|-
|425362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425369 - ||  ||  || WISE
|-
|425370 - ||  ||  || WISE
|-
|425371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425381 - ||  ||  || Elenin, L.
|-
|425382 - ||  ||  || WISE
|-
|425383 - ||  ||  || WISE
|-
|425384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425390 - ||  ||  || CSS
|-
|425391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

425401-425500 

|-
|425401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425408 - ||  ||  || CSS
|-
|425409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425410 - ||  ||  || CSS
|-
|425411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425426 - ||  ||  || Ryan, W. H.
|-
|425427 - ||  ||  || CSS
|-
|425428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425434 - ||  ||  || WISE
|-
|425435 - ||  ||  || WISE
|-
|425436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425438 - ||  ||  || CSS
|-
|425439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425440 - ||  ||  || Jarnac
|-
|425441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425442 Eberstadt||  ||  || Suessenberger, U.
|-
|425443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425446 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|425447 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425448 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|425449 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|425450 - ||  ||  || OAM
|-
|425451 - ||  ||  || CSS
|-
|425452 - ||  ||  || CSS
|-
|425453 - ||  ||  || CSS
|-
|425454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425459 - ||  ||  || CSS
|-
|425460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425468 - ||  ||  || CSS
|-
|425469 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|425470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425474 - ||  ||  || CSS
|-
|425475 - ||  ||  || CSS
|-
|425476 - ||  ||  || CSS
|-
|425477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425480 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|425481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425487 - ||  ||  || CSS
|-
|425488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425491 - ||  ||  || WISE
|-
|425492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425494 - ||  ||  || WISE
|-
|425495 - ||  ||  || WISE
|-
|425496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

425501-425600 

|-
|425501 - ||  ||  || WISE
|-
|425502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425503 - ||  ||  || CSS
|-
|425504 - ||  ||  || CSS
|-
|425505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425506 - ||  ||  || WISE
|-
|425507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425509 - ||  ||  || WISE
|-
|425510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425511 - ||  ||  || WISE
|-
|425512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425513 - ||  ||  || WISE
|-
|425514 - ||  ||  || CSS
|-
|425515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425517 - ||  ||  || WISE
|-
|425518 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|425519 - ||  ||  || WISE
|-
|425520 - ||  ||  || CSS
|-
|425521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425522 - ||  ||  || WISE
|-
|425523 - ||  ||  || WISE
|-
|425524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425526 - ||  ||  || WISE
|-
|425527 - ||  ||  || WISE
|-
|425528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425529 - ||  ||  || WISE
|-
|425530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425532 - ||  ||  || WISE
|-
|425533 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|425534 - ||  ||  || WISE
|-
|425535 - ||  ||  || WISE
|-
|425536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425538 - ||  ||  || CSS
|-
|425539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425546 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|425547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425553 - ||  ||  || CSS
|-
|425554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425555 - ||  ||  || CINEOS
|-
|425556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

425601-425700 

|-
|425601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425605 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425608 - ||  ||  || CSS
|-
|425609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425610 - ||  ||  || CSS
|-
|425611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425612 - ||  ||  || CSS
|-
|425613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425614 - ||  ||  || CSS
|-
|425615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425636 - ||  ||  || CSS
|-
|425637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425647 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425654 - ||  ||  || CSS
|-
|425655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425671 - ||  ||  || CSS
|-
|425672 - ||  ||  || CSS
|-
|425673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425682 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|425683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425689 - ||  ||  || CSS
|-
|425690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425695 - ||  ||  || CSS
|-
|425696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425698 - ||  ||  || CSS
|-
|425699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425700 - ||  ||  || CSS
|}

425701-425800 

|-
|425701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425706 - ||  ||  || CSS
|-
|425707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425709 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425711 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|425712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425713 - ||  ||  || CSS
|-
|425714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425716 - ||  ||  || CSS
|-
|425717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425724 - ||  ||  || WISE
|-
|425725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425726 - ||  ||  || CSS
|-
|425727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425731 - ||  ||  || CSS
|-
|425732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425754 - ||  ||  || CSS
|-
|425755 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|425756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425762 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425766 - ||  ||  || CSS
|-
|425767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425784 - ||  ||  || WISE
|-
|425785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425787 - ||  ||  || CSS
|-
|425788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425789 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|425790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

425801-425900 

|-
|425801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425811 - ||  ||  || CINEOS
|-
|425812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425839 - ||  ||  || CSS
|-
|425840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425843 - ||  ||  || CSS
|-
|425844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425850 - ||  ||  || CSS
|-
|425851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425861 - ||  ||  || CSS
|-
|425862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425891 - ||  ||  || WISE
|-
|425892 - ||  ||  || CSS
|-
|425893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425899 - ||  ||  || WISE
|-
|425900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

425901-426000 

|-
|425901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425904 - ||  ||  || WISE
|-
|425905 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425911 - ||  ||  || LONEOS
|-
|425912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425917 - ||  ||  || CSS
|-
|425918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425919 - ||  ||  || CSS
|-
|425920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|425930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425939 - ||  ||  || CSS
|-
|425940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425963 - ||  ||  || WISE
|-
|425964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425973 - ||  ||  || WISE
|-
|425974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425978 - ||  ||  || WISE
|-
|425979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425985 - ||  ||  || ADAS
|-
|425986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425991 - ||  ||  || CSS
|-
|425992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|425998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|425999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0425001